Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseit. Első alkalommal került sor rövidített játékra a döntő játszmában, amikor 12–12-es állásig fej-fej mellett haladtak a csapatok.

A cím védője az osztrák Alexander Peya és az amerikai Nicole Melichar párosa volt, Peya azonban ebben az évben sérülés miatt nem vett részt a tornán. Nicole Melichar a brazil Bruno Soares párjaként indult és ebben az évben a negyeddöntőig jutott.

A győzelmet a horvát Ivan Dodig és a tajvani Latisha Chan kettőse szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–3 arányban legyőzték a svéd Robert Lindstedt és a lett Jeļena Ostapenko párosát.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla

V2